Hubert Loutsch (1848-1946), homme politique et avocat luxembourgeois;
 Jean-Claude Loutsch (1932-2002), auteur de l'Armorial du pays de Luxembourg.

Voir aussi 
 Gouvernement Loutsch